Всемирный конгресс бухгалтеров () проводится каждые 4 года. На протяжении XX века он организовывался и спонсировался различными национальными бухгалтерскими организациями, а в настоящее время конгресс организовывается Международной федерацией бухгалтеров. Конгресс даёт возможность профессиональным бухгалтерам обмениваться мнениями по актуальным вопросам и тенденциям в этой профессии.

История 
Первый конгресс прошёл в 1904 году в американском Сент-Луисе во время Всемирной выставки. Начиная с 1952 года (первый послевоенный конгресс) он проводился каждые 5 лет; с 2002 года проводится каждые 4.

Участники
Пиксли, Френсис

Ссылки 
Официальный сайт МФБ

Бухгалтерские организации
Мероприятия, регулярно проводимые с 1904 года